Název Lipňany má více sídel:
 Lipňany (Tršice), část obce Tršice v okrese Olomouc
 Lipňany (okres Třebíč), zaniklá obec v místě Jaderné elektrárny Dukovany